Chip ’n Dale: Rescue Rangers ist der englischsprachige Titel von:
 Chip und Chap – Die Ritter des Rechts, eine US-amerikanische Zeichentrickserie (1989–1990)
 Chip und Chap: Die Ritter des Rechts (Film), auf der Fernsehserie basierender Live-Action-Disney-Film